Verwaltungsgericht Frankfurt steht für
 Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
 Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)